Josefina Carlota de Bélgica (Bruselas, 11 de octubre de 1927-Luxemburgo, 10 de enero de 2005) fue gran duquesa consorte de Luxemburgo, princesa de Bélgica y princesa de Sajonia-Coburgo-Gotha. Sus nombres son homenaje a la emperatriz Josefina de Beauharnais de Francia y a la emperatriz Carlota de México.

Primeros años de vida 
Fue la hija mayor del rey Leopoldo III de Bélgica y de la princesa Astrid de Suecia (en aquel momento todavía príncipes). Tenía el tratamiento de Su Alteza Real. A la espera del nacimiento de su hija, Astrid había estado leyendo una biografía de su antepasada, la emperatriz Josefina de Beauharnais, la consorte de Napoleón Bonaparte, y abuela de su tatarabuela, Josefina de Leuchtenberg, reina de Suecia y Noruega. Decidió llamar a la pequeña princesa, nacida el 11 de octubre de 1927, como la emperatriz. Nació en el mismo año que su tía abuela, la emperatriz de México, había fallecido en el exilio en su natal Bélgica. Astrid era una madre dedicada a su "pequeña Jo". La joven princesa pasó su infancia en el Palacio Stuyvenberg, a las afueras de Bruselas, con sus padres, el príncipe Leopoldo y la princesa Astrid. Su madre, nacida princesa de Suecia, murió en un accidente automovilístico en 1935, a los 29 años. Su padre era un descendiente directo de Estefanía de Beauharnais, prima del primer marido de Josefina e hija adoptiva del segundo marido de Josefina. Ella era hermana de los monarcas belgas Balduino y Alberto II.

Educación 
Josefina Carlota recibió las primeras clases en el Palacio Real, donde se había organizado una pequeña clase para ella. A finales de 1940, entró en un internado y luego continuó su educación con sus propios profesores privados. El 7 de junio de 1944, el día después de que las fuerzas aliadas desembarcaran en Normandía, Francia, ella y su padre fueron enviados a Alemania, quedando bajo arresto domiciliario. La familia real, que incluía a sus hermanos Balduino y Alberto, y a su madrastra, Lilian Baels, princesa de Réthy, fue liberada el 7 de mayo de 1945 y se instaló en Prégny, Suiza. 

La princesa Josefina Carlota continuó los estudios en la "Escuela Superior de Jeunes Filles" en Ginebra, Suiza. Posteriormente, tomó lecciones de Jean Piaget sobre psicología infantil en la Universidad de Ginebra. Cuando regresó a Bélgica, la princesa asumió sus funciones oficiales. Al mismo tiempo, se dedicó a los problemas sociales y desarrolló su interés en las artes.

Matrimonio y descendencia 
Se casó el 9 de abril de 1953 con el gran duque Juan de Luxemburgo. Tuvieron tres hijos y dos hijas:

 María Astrid (n. el 17 de febrero de 1954).
 Enrique (n. el 16 de abril de 1955), actual gran duque de Luxemburgo.
 Juan (n. el 15 de mayo de 1957).
 Margarita (n. el 15 de mayo de 1957), hermana melliza del anterior.
 Guillermo (n. el 1 de mayo de 1963), casado con Sibilla Weiller, bisnieta del rey Alfonso XIII de España.

Vida pública 
Como una princesa de la casa real de Bélgica, Josefina Carlota trajo una gran cantidad de elegancia, gusto y refinamiento a su nueva patria. Llevó a cabo muchas funciones sociales, culturales y humanitarias. Se centró en una serie de iniciativas que iba a apoyar ardientemente, en particular las cuestiones relacionadas con los niños y las familias. También fue presidenta de la Sección de Juventud de Luxemburgo de la Cruz Roja.

Entre sus pasatiempos favoritos estaban la jardinería y la horticultura, y disfrutaba de la caza, la pesca, el esquí y otros deportes acuáticos. 

En 2002 sorprendió a su familia al aceptar participar en un documental realizado por Dinamarca sobre los descendientes del rey Cristián IX de Dinamarca, donde demostró ser una participante animada que relató la historia de su primer encuentro con el príncipe Jorge de Grecia, por ella llamado "Tío Goggi". Recordó cómo se había quitado la dentadura postiza y la perseguía por la habitación, intentando soltarla en el escote de su vestido de noche.

Muerte 
Josefina Carlota, que sufría cáncer de pulmón desde hacía tiempo, falleció en 2005, a los 77 años, en el Castillo de Fischbach, en los alrededores de Luxemburgo.

Otros títulos 
(De 1964 a 2000).

 Duquesa consorte de Nassau. 
 Princesa de Borbón-Parma.
 Condesa Palatina consorte del Rin.
 Condesa consorte de Sayn.
 Condesa consorte de Königstein.
 Condesa consorte de Katzenelnbogen.
 Condesa consorte de Diez.

 Vizcondesa consorte de Hammerstein.
 Señora consorte de Mahlberg.
 Señora consorte de Wiesbaden.
 Señora consorte de Idstein.
 Señora consorte de Merenberg.
 Señora consorte de Limburgo.
 Señora consorte de Eppstein.

Distinciones honoríficas

Distinciones honoríficas belgas 
  Dama gran cordón de la Orden de Leopoldo.

Distinciones honoríficas luxemburguesas 
  Dama de la Orden del León de Oro de la Casa de Nassau.
  Dama gran cruz de la Orden de Adolfo de Nassau.
  Dama gran cruz de la Orden de la Corona de Roble.
 14 de febrero de 1981:  Medalla Conmemorativa del Enlace Matrimonial entre Enrique y María Teresa de Luxemburgo.
 12 de noviembre de 1989:  Medalla Conmemorativa del Jubileo de Plata del Gran Duque Juan.

Distinciones honoríficas extranjeras 
 13 de mayo de 1962:  Dama gran cruz de la Orden de las Santas Olga y Sofía ( Reino de Grecia).
 14 de octubre de 1971:  Medalla Conmemorativa del 2.500 Aniversario del Imperio de Irán ( Imperio de Irán).
  Dama gran cruz de la Orden de San Olaf ( Reino de Noruega).
 22 de noviembre de 1976:  Dama de la Orden del Elefante ( Reino de Dinamarca).
 8 de julio de 1980:  Dama gran cruz de la Orden de Isabel la Católica. ( Reino de España)
 12 de septiembre de 1983:  Dama de la Orden de los Serafines ( Reino de Suecia).
 29 de enero de 1985:  Dama gran cruz de la Orden de Cristo ( República Portuguesa).
 9 de junio de 1986:  Dama gran cruz de la Orden del Halcón ().
 30 de abril de 1996:  Medalla Conmemorativa del 50 Aniversario del Rey Carlos XVI Gustavo (Reino de Suecia).

Ancestros

Referencias 

Princesas de Sajonia-Coburgo-Gotha
Nobles de Bélgica del siglo XX
Grandes Duquesas consortes de Luxemburgo
Damas de la Orden del León de Oro de la Casa de Nassau
Grandes cruces de la Orden de Adolfo de Nassau
Grandes cruces de la Orden de la Corona de Roble
Casa de Nassau-Weilburg
Príncipes de Bélgica
Fallecidos por cáncer de pulmón
Orden de Cristo
Damas de la Orden de los Serafines
Damas de la Orden del Elefante
Damas grandes cruces de la Orden de Isabel la Católica
Damas grandes cruces de la Orden de San Olaf
Damas grandes cruces de la Orden del Halcón
Nacidos en Bruselas
Grandes cordones de la Orden de Leopoldo
Fallecidos por cáncer en Luxemburgo